hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Anderson (ang. Anderson County) w USA, w stanie Teksas